Fenouil est un nom vernaculaire ambigu désignant, en français, une multitude de plantes de genres divers, notamment de la famille des Apiaceae. Ce sont des plantes herbacées au feuillage aromatique, dont certaines sont consommables. Le mot fenouil provient du latin Foeniculum qui signifie foin (foenum) de petite taille (-culum est un diminutif), nom donné en raison de la finesse de son feuillage.

Liste de plantes appelées « fenouil » en français 
Note: certains noms correspondent à un même taxon botanique.

 « Faux Fenouil » - Carex panicea
 « Fenouil des Alpes » - Meum athamanticum, utilisé comme plante condimentaire pour ses feuilles aromatiques.
 « Fenouil annuel » - Visnaga daucoides, dit aussi ammi visnage,  n'est pas consommé 
 « Fenouil bâtard » - Anethum graveolens, cultivé pour ses feuilles et ses graines très aromatiques, appelé aussi Faux Anis, Aneth doux ou Aneth odorant
 « séséli fenouil des chevaux » - Seseli hippomarathrum
 « Fenouil commun » - Foeniculum vulgare, c'est le fenouil-légume le plus répandu 
 « Fenouil cultivé » - Foeniculum vulgare subsp. sativum, forme cultivée du Fenouil commun
 « Fenouil doux » - Foeniculum vulgare var. dulce : il est également consommé à la manière du céleri
 « Fenouil d'eau » - Oenanthe aquatica, dit aussi Œnanthe aquatique
 « Fenouil de Florence » - Foeniculum vulgare subsp. sativum (cf. Fenouil cultivé)
 « Fenouil marin » - Crithmum maritimum
 « Fenouil de montagne » - Meum athamanticum (cf. fenouil des Alpes)
 « Fenouil de Provence » - Foeniculum vulgare var. dulce (cf. Fenouil doux)
 « Fenouil poivré » - Foeniculum vulgare subsp. piperitum
 « Fenouil de porc » - Peucedanum officinale, dit aussi Peucédan officinal
 « Fenouil des chevaux » - Silaum silaus

Voir aussi 
Le fenouil voyait son nom attribué au  du mois de fructidor du calendrier républicain ou révolutionnaire français, généralement chaque 29 août du calendrier grégorien.

François Le Lionnais est l’auteur d’un poème composé du seul mot « fenouil ».

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)
Apiaceae
Cyperaceae
Nom de plante ambigu